Le tournoi de tennis de Paris est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 14 au .

Sandra Cecchini remporte le simple dames. En finale, elle bat Emanuela Zardo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandra Cecchini et Patricia Tarabini.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Paris
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Paris
Tennis en France en 1992
Tennis en septembre 1992